

Personnalités 
 Basilide, philosophe épicurien (). 
 Basilide, gnostique paléochrétien qui enseignait à Alexandrie ().

Saints chrétiens 
 Basilide de Rome († 202), soldat martyr après avoir défendu l'honneur de sainte Potamienne en route vers son supplice avec d'autres disciples d'Origène ; fêté le 30 juin.
 Basilide, Cyrin, Nabor et Nazaire, soldats martyrs flagellés avec des scorpions et décapités ; fêtés le 12 juin

Références